Rozbitkowie – serial z lat 1999-2000
 Rozbitkowie – film z 2001 roku
 Rozbitkowie – film z 2005 roku
 Rozbitkowie – singel Edyty Bartosiewicz